Les caparals (Capparales) són un ordre de plantes amb flors. Va ser usat en el Sistema Cronquist per a un ordre dins la subclasse Dilleniidae i en el Sistema Kubitzki, actualment. En la versió de 1981 del sistema inclou :

 ordre Capparales
 família Tovariaceae
 família Capparaceae
 família Brassicaceae
 família Moringaceae
 família Resedaceae

L'APG II system inclou totes les plantes implicades en l'ordre (expandit) Brassicales.

Referències 

Brassicals
Antics tàxons